Панијагва има више значења:

 Панијагва (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Панијагва (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику